Stefanie Vögele era la detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Luksika Kumkhum ha battuto in finale Hiroko Kuwata 3–6, 6–1, 6–3.

Teste di serie 

  Kurumi Nara (Quarti di finale; ritiro)
  Misaki Doi (quarti di finale)
  Luksika Kumkhum (Campionessa)
  Zarina Dijas (Primo turno; ritiro)

  Sachie Ishizu (primo turno)
  Belinda Bencic (semifinali)
  Wang Qiang (secondo turno)
  Eri Hozumi (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dunlop World Challenge 2013